Centro Loyola hace referencia a varios centros comunitarios donde se realizan diferentes actividades. Generalmente se encuentran estrechamente vinculados a la Compañía de Jesús, entre los que se cuentan: 

  En España:
 Centro Loyola, ubicado en Alicante;
 Centro Loyola, ubicado en Bilbao;
 Centro Loyola, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria;
 Centro Loyola, ubicado en Murcia; 
 Centro Loyola, ubicado en Pamplona;
 Centro Loyola, ubicado en Valladolid.

 En otros países:
 Centro Loyola, ubicado en Ayacucho, Perú;
 Centro Loyola, ubicado en Padre Hurtado, Región Metropolitana, Chile;
 Centro Loyola, ubicado en San Miguel, Buenos Aires, Argentina;
 Centro Loyola, ubicado en San Salvador, El Salvador;
 Centro Loyola, ubicado en Tokio, Japón.